Айш (приток Регница) () — река в Германии.
 Айш (приток Альзета) () — река в Бельгии и Люксембурге.